IFMT peut faire référence à :
"Institut de Formation au Management de Transition" www.ifmt.fr
 Institut de la Francophonie pour la médecine tropicale, un des instituts de l'Agence universitaire de la Francophonie
 Institut de formation de la montagne et du tourisme, un centre de formation de la CCI de Grenoble
 International Forum for Maritime Transport